Продуцент може означати:

 Автотроф — організм, що продукує органічні речовини із неорганічних сполук.
 Продуцент — організм, який є джерелом отримання будь-яких речовин, що використовує людина
 Штам-продуцент — штам мікроорганізмів, що продукує ту чи іншу речовину (антибіотик, фермент та ін.) і використовується для одержання кінцевого продукту (тобто продукту біотехнології).
 Продуценти — країни, окремі галузі, фірми, що виробляють певний товар:
 Продуценти автотранспортних засобів
 Продуценти алюмінію
 Продуценти бісмуту
 Продуценти бокситів
 Продуценти вина
 Продуценти вугілля
 Продуценти графіту
 Продуценти електроенергії
 Продуценти залізної руди
 Продуценти золота
 Продуценти жита
 Продуценти кави
 Продуценти кремнію
 Продуценти кукурудзи
 Продуценти мангану
 Продуценти міді
 Продуценти нафти
 Продуценти паперу та картону
 Продуценти природного газу
 Продуценти пшениці
 Продуценти риби
 Продуценти рису
 Продуценти сланцевого газу
 Продуценти сталі
 Продуценти титанової руди
 Продуценти урану
 Продуценти цинку
 Продуценти целюлози
 Продуценти цементу
 Продуценти цибулі
 Продуценти яблук
 Продуценти ячменю

Див. також 
 Консументи

Посилання